Борздовский сельсовет — административная единиыа на территории Оршанского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Борздовский сельсовет включает 20 населённых пунктов:

 Бабичи — деревня.
 Борздовка — агрогородок.
 Бояры — деревня.
 Браздетчино — деревня.
 Будище — деревня.
 Горяны — деревня.
 Есипово — деревня.
 Загорельские — деревня.
 Крашино — деревня.
 Кушевка — деревня.
 Леоновка — деревня.
 Макаровка — деревня.
 Марковичи — деревня.
 Печище — деревня.
 Пригузки — деревня.
 Пугляи — деревня.
 Сидоровка — деревня.
 Судники — деревня.
 Турлаи — деревня.
 Чурилово — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Оршанский райисполком

Сельсоветы Оршанского района (Витебская область)